Westminster  se poate referi la:
 Westminster (London), zonă din Londra
 City of Westminster,  oraș londonez, cu drepturi depline
 Metropolitan Borough of Westminster, veche zonă londoneză
 Arhiepiscopia Westminster, arhiepiscopie romano-catolică
 Westminster (Schriftart)

Vom Stadtteil Westminster abgeleitet:
 Duke of Westminster, titlu nobil
 Palace of Westminster (Houses of Parliament, sediul Parlamentului britanic)
 Statute of Westminster, vom britischen Parlament beschlossen
 Westminster system, sistemul politic al Marii Britanii
 Westminster Quarters, melodiea turnului cu ceas
 Westminster Abbey, abație britanică
 Westminster Cathedral, catedrală romano-catolică
 Westminster School, internatul Westminster

Locuri din Statele Unite ale Americii:
 Westminster (Colorado)
 Westminster (Connecticut)
 Westminster (Delaware)
 Westminster (Kalifornien)
 Westminster (Louisiana)
 Westminster (Maryland)
 Westminster (Massachusetts)
 Westminster (North Carolina)
 Westminster (Ohio)
 Westminster (Pennsylvania)
 Westminster (South Carolina)
 Westminster (Texas)
 Westminster (Vermont)
 Westminster Park (New York)

din Australia:
 Westminster (Western Australia)

din Sudafrica:
 Westminster (Südafrika)

altele:
 Westminster Academy
 Westminster College
 Westminster Kennel Club Dog Show
 Westminster Seminary California